Bieg łączony kobiet na dystansie 2 × 5 km podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 15 lutego. Wzięły w nim udział 73 zawodniczki. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Kanadyjka Beckie Scott. Dwie pierwsze na mecie zawodniczki: Łarisa Łazutina i Olga Daniłowa z Rosji zostały zdyskwalifikowane za doping i pozbawione medalu.

Był to jedyny raz na igrzyskach olimpijskich, kiedy rozegrano bieg łączony kobiet w formacie 5 km stylem klasycznym + 5 km stylem dowolnym. Do drugiej części biegu przystąpiło 50 najlepszych zawodniczek po biegu stylem klasycznym. W poprzednich edycjach ZIO zawodniczki startowały w biegu łączonym na 15 km: najpierw rozgrywano bieg na 5 km stylem klasycznym, za który przyznawano medale. Następnie rozgrywano bieg pościgowy na 10 km stylem dowolnym, w którym zawodniczki startowały według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 5 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002